Die Liste der Mannschaftskader der Ekstraliga (Schach) 2003 enthält alle Spieler, die in der polnischen Ekstraliga im Schach 2003 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während SzKS Zelmer Rzeszów, KKS Polonia Wrocław und JKSz MCKiS Jaworzno in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KSz Stilon Gorzów Wielkopolski acht Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 68 Spieler zum Einsatz, von denen 49 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin mit 8,5 Punkten aus 9 Partien war Monika Soćko (Polonia Warszawa). Iweta Radziewicz (Grodzisk Mazowiecki) erreichte 8 Punkte aus 9 Partien, Marcin Szeląg (Poznań) 7,5 Punkte aus 9 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Monika Soćko.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2003), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2003; BLR = Weißrussland, HUN = Ungarn, POL = Polen, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

SS Polfa Grodzisk Mazowiecki

PTSz Płock

AZS UMCS Lublin

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

ZKS Zelmer Rzeszów

ASSz Miedź Legnica

KKS Polonia Wrocław

JKSz MCKiS Jaworzno

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Ekstraliga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2003
Ekstraliga Schach 2003